Берчикуль — многозначный термин:
 Берчикуль — озеро Большой Берчикуль в Тисульском районе Кемеровской области.
 Большой Берчикуль и Малый Берчикуль — населённые пункты близ озёр Большой и Малый Берчикуль.
 Берчикуль — населённый пункты на берегу Телецкого озера.